Georg Wieninger ist der Name folgender Personen:

 Georg Wieninger (1746–1827), deutscher Brauer, Unternehmer und Politiker, siehe Johann Georg Michael Wieninger
 Georg Wieninger (1774–1822), deutscher Kaufmann und Politiker, siehe Johann Georg Wieninger
* Georg Wieninger (Agronom) (1859–1925), österreichischer Brauer, Politiker und Agrarwissenschaftler